Verwirrung steht für:

 Verworrenheit, eine psychische Störung
 Orientierungsverlust, siehe Orientierung (mental)

Siehe auch:
 Bewusstseinstrübung
Irrungen, Wirrungen
 Verwirrnis